Sophy Gray (1814–1871), arquitecta, dibujante y artista sudafricana-británica.
Sophy, cantante de Puerto Rico.
 Sophy Gray (1843–1882), (más tarde Sophy Caird), modelo de pintor escocés
 Sophy Rickett, artista visual.
 Sophy Ridge, periodista de transmisión en inglés.